

Март 
 23 марта:
 Амр ибн аль-Джамух, сподвижник пророка Мухаммеда;
 Мусаб ибн Умайр, сподвижник пророка Мухаммеда;
 Хамза ибн Абд аль-Мутталиб, сын Абд аль-Мутталиба, младший дядя пророка Мухаммеда, его молочный брат и ближайший сподвижник.

Август 
 11 августа — Гагерик, святой, епископ Камбре (589—625).

Октябрь 
 25 октября — Бонифаций V, Папа Римский (619—625).

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Абдуллах ибн Джахш, сподвижник пророка Мухаммеда.
 Амир ибн Фухайра, сподвижник пророка Мухаммеда.
 Фатима бинт Асад, жена Абу Талиба и мать Али ибн Абу Талиба.

0625
Умершие в 625 году